Trapist je lahko:
 Trapist, mehih verskega reda
 Trapist (sir)
 Trapist (pivo)